Sidenreng Rappang ist ein Regierungsbezirk (Kabupaten) auf der indonesischen Insel Sulawesi. Der Bezirk ist Teil der Provinz Sulawesi Selatan. Hier leben 278.004 Einwohner (2010).

Geographie 
Sidenreng Rappang hat eine Fläche von 2506,19 km². Hauptstadt ist Pangkajene und liegt auf einer Höhe von 10 bis 1500 Metern. Zum Bezirk gehört der See Danau Sidenreng.

Verwaltungsgliederung 
Der Bezirk Sidenreng Rappang setzt sich aus elf administrativen Distrikten (Kecamatan) zusammen (Stand 2010):

Einzelnachweise 

Kabupaten in Sulawesi Selatan
Geographie (Sulawesi)